Brunnenfest steht für bestimmte Volksfeste
Fontanalia, altrömisch
Amendinger Brunnenfest
Bad Dürrenberger Brunnenfest
Beerfelder Brunnenfest
Grafschafter Brunnenfest, Friesland
Heimbacher Brunnenfest, Meisenheim
Ingolstadt Brunnenfest
Mühlhäuser Brunnenfest
Oberurseler Brunnenfest, Oberursel (Taunus)
Oppacher Brunnenfest, Oppach
Püttbierfest, Jever
Sachsenhäuser Brunnenfest, Frankfurt
Wunsiedler Brunnenfest, Fichtelgebirge
Hechtsheimer Brunnenfest, Mainz-Hechtsheim
Brunnenfest, Bad Langensalza
Lengericher Brunnenfest, Lengerich (Westfalen)